Náprava může být:

 náprava – část vozidla umožňující jeho jízdu
 náprava (společnost) – narovnání, vrácení stavu zpět, polepšení se
 Náprava (příjmení) – české příjmení 
 náprava (služebnost) – ve středověku nemovitost propůjčená tzv. nápravníkovi za určitou službu

Související články 
 Všenáprava – latinský spis Jana Amose Komenského

Externí odkazy